Copa Sudamericana 2010 var den nionde upplagan av turneringen. Mästarna, Club Atlético Independiente, fick möta vinnaren av Copa Libertadores 2010, Sport Club Internacional, i den så kallade Recopa Sudamericana 2011 samt i Copa Suruga Bank 2011 mot Júbilo Iwata, vinnare av J. League 2010. Dessutom så blev mästarna kvalificerade för Copa Libertadores 2011 samt till följande år, Copa Sudamericana 2011. De deltagande länderna var alla medlemmar i CONMEBOL och de fick 3 platser var, förutom Argentina som fick 6 platser och Brasilien som fick 8 platser, till skillnad från tidigare år: då hade både Brasilien och Argentina 8 respektive 6 platser, däremot hade de övriga länderna endast 2 platser var.

Deltagande lag

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

2010 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2010
2010